NGP est un sigle pouvant signifier:

 Nouvelle gestion publique
 Next Generation Portable, le nom de code de la console portable qui succèdera à la PlayStation Portable et qui s’appelle désormais PlayStation Vita